Портал има више значења:
 Портал, у архитектури;
 Веб-портал, место на интернету;
 Портал (Џорџија)
 Портал (Северна Дакота)

или
 -{Portal}- (серијал), серијал пазл видео-игара компаније Валв
 -{Portal}- (видео-игра), прва игра из серијала (објављена 2007)
 -{Portal 2}- (видео-игра), наставак видео-игре -{Portal}- (објављена 2011)